Los triconodontos (Triconodonta) son un grupo de mamíferos fósiles que habitaron entre el Triásico tardío y el Cretáceo final en la práctica totalidad del planeta, pues se han hallado restos fósiles de las especies que integran el clado en todos los continentes salvo Oceanía y la Antártida.

Cumplen todas las características de la clase Mammalia y se caracterizan por tener los dientes con tres cúspides, característica de la que deriva el nombre de este grupo animal: tri  (tres)-cono (cúspide)-donta (diente).

Característica 
Estos animales responden a las características morfológicas que de forma generalizada se daban en los protomamíferos: son pequeños, peludos, tetrápodos, con largas colas. No obstante, más evolucionados que los mammaliaformes, ya aparece en estos animales un hueso dentario de características similares a los de los actuales mamíferos, y el desarrollo de la cadena ósea del oído medio es completo. No obstante, aún aparecen rasgos de sus primitivos ancestros como las articulaciones perpendiculares de las extremidades posteriores con la cintura pélvica o la existencia de molares escasamente evolucionados.

Del tamaño entre un ratón y un gato, estos insectívoros y carnívoros posiblemente tenían hábitos nocturnos para evitar la depredación y la competencia con dinosaurios.

De todas las especies conocidas hasta el momento, la datada en fechas más tempranas es Hallautherium schalchi, que se considera habitó durante el final del Triásico en los territorios que ahora corresponden a Suiza.

Taxonomía 
Aunque el taxón se creó para clasificar los mamíferos del Mesozoico que presentaban la característica estructura triconodonta, en la actualidad sólo algunas de las familias cuyos miembros cumplen este requisito son incluidas en el superorden. Las recién creadas familias Jeholodentidae y Klameliidae son las últimas aportaciones de los estudios científicos en materia taxonómica referida a los triconodontos. Por otra parte la clásica familia Repenomamidae está actualmente integrada en Gobiconodontidae, considerándose un sinónimo del género Repenomamus.

Filogenia 
Las controvertidas relaciones filogenéticas existentes entre los distintos clados asociados al superorden Triconodonta quedan reflejadas en el cladograma siguiente:

 --o Mammalia Linnaeus, 1758  - mamíferos
   |-> Volaticotheria Meng & al., 2005  - volaticoterios(†)
   |-o Triconodonta Osborn, 1888 - triconodontos (†)
   | |-oDyskritodon Sigogneau-Russell, 1995 (†)
   | | |--Dyskritodon amazighi Sigogneau-Russell, 1995 (†) : Anoual.  CRE tem
   | | `--Dyskritodon indicus Prasad & Manhas, 2002 (†) : Andrah Pradesh.  JUR tem
   | |-oHallautherium Clemens, 1980 (†)
   | | `--Hallautherium schalchi Clemens, 1980 (†) : Schaffhausen.  TRI sup
   | |-oIchthyoconodon Sigogneau-Russell, 1995 (†)
   | | `--Ichthyoconodon jaworowskorum Sigogneau-Russell, 1995 (†) : Anoual.  CRE tem
   | |-oKryptotherium Sigogneau-Russell, 2003 (†)
   | | `--Kryptotherium polysphenos Sigogneau-Russell, 2003 (†) : Anoual.  CRE tem
   | |-o Austrotriconodontidae Bonaparte, 1990 (†)  austrotriconodóntidos
   | | `-oAustrotriconodon Bonaparte, 1986 (†)
   | |   |--Austrotriconodon mckennai Bonaparte, 1986 (†) : Patagonia.  CRE sup
   | |   `--Austrotriconodon sepulvedai Bonaparte, 1992 (†) : Patagonia.  CRE sup
   | `-o Eutriconodonta Kermack & al., 1973 (†)  eutriconodontes
   |   |-o Amphilestidae Osborn, 1888 (†)  anfiléstidos
   |   | |-oKemchugia Averianov & al., 2005 (†)
   |   | | `--Kemchugia magna Averianov & al., 2005 (†) : Siberia Occidental.  CRE tem
   |   | |-oLiaotherium Zhou & al., 1991 (†)
   |   | | `--Liaotherium gracile Zhou & al., 1991 (†) : Liaoning.  JUR med
   |   | `-o Amphilestinae (Osborn, 1888) (†)  anfilestinos
   |   |   |-oAmphilestes Owen, 1845 (†)
   |   |   | `--Amphilestes broderipii Owen, 1845 (†) : Oxfordshire.  JUR med
   |   |   |-oAploconodon Simpson, 1925 (†)
   |   |   | `--Aploconodon comoensis Simpson, 1925 (†) : Wyoming.  JUR sup
   |   |   |-oComodon (Simpson, 1925) (†)
   |   |   | `--Comodon gidleyi (Simpson, 1925) (†) : Wyoming.  JUR sup
   |   |   |-oHakusanodon Rougier & al., 2007 (†)
   |   |   | `--Hakusanodon archaeus Rougier & al., 2007 (†) : Ishikawa.  CRE tem
   |   |   |-oPaikasigudodon (Prasad & Manhas, 1997) (†)
   |   |   | `--Paikasigudodon yadagirii (Prasad & Manhas, 1997) (†) : Andrah Pradesh.  JUR tem
   |   |   |-oPhascolotherium Broderip, 1828 (†)
   |   |   | `--Phascolotherium bucklandi Broderip, 1828 (†) : Oxfordshire.  JUR med
   |   |   |-oTendagurodon Heinrich, 1998 (†)
   |   |   | `--Tendagurodon janenschi Heinrich, 1998 (†) : Tendaguru.  JUR sup
   |   |   `-oTriconolestes Engelmann & Callison, 1998 (†)
   |   |     `--Triconolestes curvicuspis Engelmann & Callison, 1998 (†) : Utah.  JUR sup
   |   |-o Gobiconodontidae (Chow & Rich, 1984) (†)  gobiconodóntidos
   |   | |-oGobiconodon Trofimov, 1978 (†)
   |   | | |--Gobiconodon borissiaki Trofimov, 1978 (†) : Höövör.  : Siberia.  CRE tem
   |   | | |--Gobiconodon hoburensis (Trofimov, 1978) (†) : Höövör.  : Siberia.  CRE tem
   |   | | |--Gobiconodon hopsoni Rougier & al., 2001 (†) : Oshih Nur.  CRE tem
   |   | | |--Gobiconodon ostromi Jenkins & Schaff, 1988 (†) : Montana.  CRE tem
   |   | | |--Gobiconodon palaios Sigogneau-Russell, 2003 (†) : Anoual.  CRE tem
   |   | | `--Gobiconodon zofiae Li & al., 2003 (†) : Liaoning.  CRE tem
   |   | |-oHangjinia Godefroit & Guo, 1999 (†)
   |   | | `--Hangjinia chowi Godefroit & Guo, 1999 (†) : Mongolia Interior.  CRE tem
   |   | |-oMeemannodon Meng & al., 2005 (†)
   |   | | `--Meemannodon lujiatunensis Meng & al., 2005 (†) : Liaoning.  CRE tem
   |   | `-oRepenomamus Li & al., 2000 (†)
   |   |   |--Repenomamus robustus Li & al., 2000 (†) : Liaoning.  CRE tem
   |   |   `--Repenomamus giganteus Hu & al., 2005 (†) : Liaoning.  CRE tem
   |   |-o Jeholodentidae Luo & al., 2007 (†)  Jeholodóntidos
   |   | |-oJeholodens Ji & al., 1999 (†)
   |   | | `--Jeholodens jenkinsi Ji & al., 1999 (†) : Liaoning.  CRE tem
   |   | `-oYanoconodon Luo & al., 2007 (†)
   |   |   `--Yanoconodon allini Luo & al., 2007 (†) : Liaoning.  CRE tem
   |   |-o Klameliidae Martin & Averianov, 2007 (†)  Klamélidos
   |   | |-oFerganodon Martin & Averianov, 2007 (†)
   |   | | `--Ferganodon narynensis Martin & Averianov, 2007 (†) : Balabansai Svita.  JUR med
   |   | `-oKlamelia Chow & Rich, 1984 (†)
   |   |   `--Klamelia zhaopengi Chow & Rich, 1984 (†) : Xinjiang.  JUR med
   |   `-o Triconodontidae Marsh, 1887 (†)  triconodóntidos
   |     |-o Alticonodontinae Fox, 1976 (†)  alticonodontinos
   |     | |-oAlticonodon Fox, 1969 (†)
   |     | | `--Alticonodon lindoei Fox, 1969 (†) : Alberta.  CRE sup
   |     | |-oArundelconodon Cifelli & al., 1999 (†)
   |     | | `--Arundelconodon hottoni Cifelli & al., 1999 (†) : Maryland.  CRE tem
   |     | |-oAstroconodon Patterson, 1951 (†)
   |     | | |--Astroconodon delicatus Cifelli & Madsen, 1998 (†) : Utah.  CRE tem
   |     | | `--Astroconodon denisoni Patterson, 1951 (†) : Colorado, Montana, Texas, Wyoming.  CRE tem
   |     | |-oCorviconodon Cifelli & al., 1998 (†)
   |     | | |--Corviconodon montanensis Cifelli & al., 1998 (†) : Montana, Wyoming.  CRE tem
   |     | | `--Corviconodon utahensis Cifelli & Madsen, 1998 (†) : Utah.  CRE tem
   |     | `-oJugulator Cifelli & Madsen, 1998 (†)
   |     |   `--Jugulator amplissimus Cifelli & Madsen, 1998 (†) : Utah.  CRE tem
   |     `-o Triconodontinae Marsh, 1887 (†)  triconodontinos
   |       |-oPriacodon Marsh, 1887 (†)
   |       | |--Priacodon ferox (Marsh, 1880) (†) : Wyoming.  JUR sup
   |       | |--Priacodon fruitaensis Rasmussen & Callison, 1981 (†) : Colorado.  JUR sup
   |       | |--Priacodon grandaevus Simpson, 1925 (†) : Wyoming.  JUR sup
   |       | |--Priacodon lulli Simpson, 1925 (†) : Wyoming.  JUR sup
   |       | `--Priacodon robustus (Marsh, 1879) (†) : Wyoming.  JUR sup
   |       |-oTriconodon Owen, 1859 (†)
   |       | `--Triconodon mordax Owen, 1859 (†) : Dorset.  CRE tem
   |       `-oTrioracodon Simpson, 1928 (†)
   |         |--Trioracodon bisulcus (Marsh, 1880) (†) : Wyoming.  JUR sup
   |         |--Trioracodon ferox (Owen, 1871) (†) : Dorset.  CRE tem
   |         |--Trioracodon major (Owen, 1871) (†) : Wyoming.  : Dorset.  JUR sup
   |         `--Trioracodon oweni Simpson, 1928 (†) : Wyoming.  : Dorset.  JUR sup
   |--> Allotheria Marsh, 1880  - aloterios(†)
   |--> Holotheria Wible & al., 1995  - holoterios
   `--> Prototheria Gill, 1872  - prototerios

Véase también 
 Taxonomía de los mamíferos
 Anexo:Cladograma Triconodonta
 Suotéridos
 Cinodontes
 Vintana
 Mammaliaformes

Referencias 

 Brands, S.J. (comp.) 1989-2005. Systema Naturae 2000. The Taxonomicon. Universal Taxonomic Services, Ámsterdam, Holanda.
 Michael J. Benton. 2005. Vertebrate Palaeontology. 3rd ed. Oxford: Blackwell Publishing. ISBN 0-632-05637-1

Enlaces externos 

 Triconodonta en Mikko's Phylogeny Archive. Acceso: 17 de octubre de 2007